Saiano ima više značenja:
 Saiano, Benevento
 Saiano, Forlì-Cesena